Circles (círculos en inglés) puede referirse a:

Música 

 Circles, canción de Post Malone de 2019.
 Circles, canción de Pierce the Veil de 2016.
 Circles, canción de Christina Aguilera de 2012.
 Circles, álbum póstumo de estudio de Mac Miller publicado en 2020.
 Circles (Just My Good Time), sencillo publicado por el dúo Busface en 2005.
